Bredasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredasjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (29,2 ha)
Bredasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (19,8 ha)
Bredasjön (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (14,3 ha)
Norra Bredasjön, sjö i Karlskrona kommun,  (7,25 ha)
Bredasjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (33,3 ha)
Bredasjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (78,8 ha)

Se även
Breasjön
Bredsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn